472 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 472 км — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области за станцией Мундыбаш. Код 865464.
 472 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Курске (Курская область). Код 208131.
 472 км — остановочный пункт Свердловской железной дороги в Свердловской области.  Код 771430.
 472 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Вологодской области.  Код 302329.